Drăgulescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Drăgulescu (n. 1933), regizor român
 Coriolan Drăgulescu (1907-1977), academician român, chimist
 Marian Drăgulescu (n. 1980), gimnast român
 Ștefan Drăgulescu (n. 1943), om politic și medic cardiolog român

Nume de familie românești